Dima — род жуков-щелкунов из подсемейства Dendrometrinae.

Описание 
Жуки светло-коричневого до черновато-коричневого цвета длиной тела 8-17 мм. Крылья редуцированы. Ведут ночной образ жизни.

Распространение 
Род имеет разорванный ареал, его представители встречаются на Пиренейском поуострове, Балканском полуострове, Гималаях, Китае, Тайване и Юго-Восточной Азии.

Некоторые виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фото 
 zin.ru — стр. 24—25  (PDF)
 Dima Charpentier, 1825 . elateridae.com

 
Роды жесткокрылых